Dit is de wereldranglijst van maart 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 maart 2002.

Mannen 03